Rabold ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Rabold (* 1956), deutsche Archäologin 
 Emil Rabold (1886–??), deutscher Journalist und Politiker (SPD, USPD)
 Frédéric Rabold (* 1944), deutscher Jazzmusiker
 Jannis Rabold (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Lutz Rabold (* 1942), deutscher Designer

Siehe auch:
 Rapold